Menezes se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Naercio Aquino de Menezes
 Carlos Azevedo de Menezes
 Lou Christian Menezes